TYD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tynda (Russia)